Ngemplakrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ngemplakrejo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Ngemplakrejo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar